VxV – album dei Wolves at the Gate del 2014
 VXV – EP degli Okamoto's del 2014